Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát január 27-én rendezték a Snow Stadionban. Az aranyérmet a finn Veikko Hakulinen nyerte. A versenyszámnak nem volt magyar résztvevője.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30